Paly steht für:
Paly, Taytay (Palawan), philippinische Verwaltungseinheit
paly, Fady, Tabubegriff auf Madagaskar
 Spitzname der Palo Alto High School, USA

Paly ist der Familienname folgender Personen:
 Bar Paly, israelisches Model und Schauspielerin
 Philipp de Paly (* 1993), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Pally
 Pali (Begriffsklärung)